

Geografia 
 Březina, comune del distretto di Mladá Boleslav, in Boemia Centrale
 Březina, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale 
 Březina, comune del distretto di Jičín, nella regione di Hradec Králové 
 Březina, comune del distretto di Svitavy, nella regione di Pardubice 
 Březina, area militare del distretto di Vyškov, in Moravia Meridionale
 Březina, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň 
 Březina u Křtin, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
 Březina u Tišnova, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale

Persone 
 Otakar Březina (1868-1929) – poeta ceco